Беломо́ин — русская фамилия. Женская форма фамилии — Беломоина.

 Беломоин, Александр Владимирович (род. 1991) — российский хоккеист.

 Беломоина, Яна Борисовна (род. 1992) — украинская велосипедистка по маунтибайку.